Degersjön är ett ortnamn som kommer av det fornsvenska ordet digher som betyder tjock eller stor. Det kan syfta på:

Finland
Degersjön, Nyland, i Raseborgs stad, Nyland, Finland,

Sverige

Degersjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (26,7 ha)
Degersjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,38 km²)
Degersjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,2 ha)
Degersjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (15,8 ha)
Degersjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,06 km²)
Degersjön (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (90,7 ha)
Stor-Degersjön, sjö i Kramfors kommun och Örnsköldsviks kommun,  (12,6 km²)
Degersjön (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (19 ha)
Degersjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (19 ha)
Degersjön (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (20,5 ha)
Degersjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (1,1 km²)
Degersjön (Umeå socken, Västerbotten, 708521-172951), sjö i Umeå kommun,  (24,1 ha)
Degersjön (Umeå socken, Västerbotten, 708540-170727), sjö i Umeå kommun,  (26 ha)
Degersjön (Umeå socken, Västerbotten, 709542-171919), sjö i Umeå kommun,  (19,5 ha)
Degersjön (Hortlax socken, Norrbotten, 723133-176813), sjö i Piteå kommun,  (24,4 ha)
Degersjön (Hortlax socken, Norrbotten, 723661-176653), sjö i Piteå kommun,  (17,5 ha)

Naturreservat
 Degersjön (naturreservat) – ett naturreservat i Umeå kommun

Se även
Degertjärn
Degerträsket

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn